Heineken Open 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Heineken Open rozgrywany w dniach 10–15 stycznia 2005 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród 426 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2005 w tenisie ziemnym
2005
2005 w Nowej Zelandii